Uşak (provincie), een provincie in Turkije
Uşak (district), een district in deze provincie
Uşak (stad), de gelijknamige hoofdstad van die provincie